Винанс:

 Винанс, Вальтер
 Винанс, Джеймин
 Винанс, Эл